Fliedner ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Fliedner (1811–1892), Vorsteherin der Diakonissenanstalt Kaiserswerth
 Dietrich Fliedner (1929–2010), deutscher Geograph und Hochschullehrer  
 Friederike Fliedner (1800–1842), deutsche Lehrerin und Krankenpflegerin
 Friedrich Fliedner (1883–1953), deutscher Historiker und Schulbuchverfasser  
 Fritz Fliedner (1845–1901), deutscher evangelischer Pfarrer und Sozialreformer
 Georg Heinrich Theodor Fliedner, siehe Theodor Fliedner
 Klaus-Theodor Fliedner (1935–2022), deutscher Admiralarzt
 Malte Fliedner, deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Max Fliedner, Landrat des Kreises Hünfeld von 1879 bis 1882 und des Kreises Fulda von 1891 bis 1894
 Ludwig Fliedner (1798–1835), deutscher Lehrer  
 Paul Fliedner (1889–1970), deutscher kommunistischer Politiker
 Siegfried Fliedner (1914–2002), deutscher Historiker
 Theodor Fliedner (1800–1864), deutscher evangelischer Pfarrer und Sozialreformer
 Theodor M. Fliedner (1929–2015), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Rektor der Universität Ulm
 Wilhelmine Fliedner (1835–1904), deutsche Pädagogin und Vorsteherin der Diakonissenanstalt Kaiserswerth

Siehe auch:
 Theodor Fliedner Stiftung